В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Берк ():
 округ '''Берк''' — штат Джорджия
 округ '''Берк''' — штат Северная Дакота
 округ '''Берк''' — штат Северная Каролина